Sezon 1973/74 Regionalligi – 11. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 83 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, a pozostałe czołowe drużyny z każdej grupy zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi. Najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi (w północnej części Niemiec do nowej Amateur-Oberligi). Była to ostatnia (jako drugi poziom) edycja rozgrywek Regionalligi i w 1974 roku została zastąpiona przez 2. Bundesligę.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1973/74 występowało 19 drużyn.

Tabela 

 Eintracht Brunszwik wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1974/75.
 FC St. Pauli przegrał swoje mecze barażowe i został przeniesiony do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 VfL Osnabrück, VfL Wolfsburg, HSV Barmbek-Uhlenhorst, TSR Olympia Wilhelmshaven i 1. SC Göttingen 05 zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 VfB Oldenburg, SV Meppen, Arminia Hanower, SC Concordia Hamburg, OSV Hannover, Holstein Kiel, TuS Bremerhaven 93, Heider SV spadły do nowej Amateur-Oberligi 1974/75 (trzeci poziom rozgrywek). 
 Itzehoer SV i Phönix Lübeck po meczach barażowych w następnym sezonie zagrają w nowej Amateur-Oberlidze 1974/75.
 VfL Pinneberg i VfB Lübeck po meczach barażowych spadły do Amateurligi 1974/1975 (czwarty poziom rozgrywek).

Baraże o grę w Amateur-Oberlidze Nord 
Awans z Amateurligi do nowej Amateur-Oberligi Nord w sezonie 1974/75 bez gry w barażach wywalczyło 6 drużyn:
 mistrz Amateurligi Bremen: Blumenthaler SV.
 mistrz Amateurligi Hamburg: SC Victoria Hamburg.
 trzy najlepsze drużyny Amateurligi Niedersachsen: mistrz Preussen 07 Hameln, wicemistrz SpVgg Bad Pyrmont oraz 3. drużyna SV Union Salzgitter.
 mistrz Amateurligi Schleswig-Holstein: Flensburg 08.
 
W barażach o grę w nowej Amateur-Oberlidze Nord w następnym sezonie wystąpiło łącznie 10 drużyn: 
 cztery najsłabsze drużyny Regionalligi Nord: VfB Lübeck, Itzehoer SV, VfL Pinneberg i Phönix Lübeck.
 z Amateurligi Bremen: wicemistrz Bremer SV.
 z Amateurligi Hamburg: wicemistrz SC Poppenbüttel oraz 3. drużyna SV Blankenese.
 4. drużyna z Amateurligi Niedersachsen: Hannover 96 Amateure
 z Amateurligi Schleswig-Holstein: wicemistrz VfR Neumünster i 3. drużyna Büdelsdorfer TSV.
Drużyny rywalizowały w dwóch grupach: A i B, w których grało po 5 drużyn. Po zakończeniu rozgrywek grupowych mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy wywalczyli awans do Amateur-Oberligi Nord, zaś drużyny z miejsc od 3. do 5. z każdej grupy w sezonie 1974/75 będą występowały w Amateurlidze (czwarty poziom rozgrywek).

Grupa A 

 Bremer SV i SC Poppenbüttel awansowały do Amateur-Oberligi 1974/75.
 VfB Lübeck spadł do Amateurligi 1974/75.
 Hannover 96 Amateure i SV Blankenese pozostały w Amateurlidze 1974/75.

Grupa B 

 Itzehoer SV i Phönix Lübeck zagrają w Amateur-Oberlidze 1974/75.
 VfL Pinneberg spadł do Amateurligi 1974/75.
 Büdelsdorfer TSV i VfR Neumünster pozostały w Amateurlidze 1974/75.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1973/74 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 SG Wattenscheid 09 i Rot-Weiß Oberhausen przegrały swoje mecze barażowe i zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 Bayer 05 Uerdingen, 1. FC Mülheim, Preußen Münster, Borussia Dortmund, Alemannia Aachen, Schwarz-Weiß Essen, DJK Gütersloh, SpVgg Erkenschwick i Arminia Bielefeld zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 Viktoria Köln, Westfalia Herne, Eintracht Gelsenkirchen, Union Ohligs, SV Arminia Gütersloh, Sportfreunde Siegen i Rot-Weiß Lüdenscheid spadły do Amateurligi 1974/75 (trzeci poziom rozgrywek).

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1973/74 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Borussia Neunkirchen i 1. FC Saarbrücken przegrały swoje mecze barażowe i zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 FC Homburg, Röchling Völklingen, 1. FSV Mainz 05, Wormatia Worms i FK Pirmasens zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 FC Ensdorf, FV Speyer, Sportfreunde Eisbachtal, VfB Theley, TuS Neuendorf, Südwest Ludwigshafen, SV Alsenborn, ASV Landau i Eintracht Bad Kreuznach spadły do Amateurligi 1974/75 (trzeci poziom rozgrywek).

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1973/74 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FC Augsburg i 1. FC Nürnberg przegrały swoje mecze barażowe i zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 TSV 1860 Monachium, SV Darmstadt 98, SpVgg Bayreuth, Stuttgarter Kickers, SV Waldhof Mannheim, Karlsruher SC, Bayern Hof, SpVgg Fürth, VfR Heilbronn, VfR Mannheim i 1. FC Schweinfurt 05  zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 SSV Jahn Regensburg, Freiburger FC, KSV Hessen Kassel, VfR Bürstadt i FSV Frankfurt spadły do Amateurligi 1974/75 (trzeci poziom rozgrywek).

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1973/74 występowało 12 drużyn.

 * Przed startem rozgrywek SC Tasmania 1900 Berlin (4 miejsce) ogłosiła upadłość i została rozwiązana, dzięki czemu BFC Alemannia 90 utrzymała się w Regionallidze.

Tabela 

 Tennis Borussia Berlin wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1974/75.
 Wacker 04 Berlin przegrał swoje mecze barażowe i został przeniesiony do nowej 2. Bundesligi 1974/75.
 BFC Alemannia 90, BFC Preussen, Spandauer SV, BBC Südost, Berliner SV 92, 1. FC Neukölln, Rapide Wedding, SC Westend 1901, Hertha 03 Zehlendorf i Blau-Weiß 90 Berlin spadły do nowej Amateur-Oberligi 1974/75 (trzeci poziom rozgrywek).

Baraż o awans do Bundesligi

Grupa 1 

 Eintracht Brunszwik awansował do Bundesligi 1974/75.
 1. FC Nürnberg, SG Wattenscheid 09, Wacker 04 Berlin i 1. FC Saarbrücken zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.

Grupa 2 

 Tennis Borussia Berlin awansowała do Bundesligi 1974/75.
 FC Augsburg, Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Neunkirchen i FC St. Pauli zostały przeniesione do nowej 2. Bundesligi 1974/75.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1973/74

1973
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
1973 w Niemczech
1974 w Niemczech